Поль де Смет де Наєр Поль Жозеф, граф де Смет де Наєр (13 травня 1843 — 9 вересня 1913) — бельгійський католицький політичний діяч.
 Лаура Смет (фр. Laura Smet; нар. 15 листопада 1983, Париж, Франція) — французька акторка.
 Густав де Смет (нід. Gustave de Smet; *21 січня 1877, м. Гент, Бельгія — 8 жовтня 1943, м. Деурле, Східна Фландрія, Бельгія) — бельгійський художник.